"Serravalle" pode significar:
 Serravalle, município de San Marino
 Serravalle Pistoiese, comuna italiana da Toscana
 Serravalle Sesia, comuna italiana do Piemonte
 Serravalle Scrivia, comuna italiana do Piemonte
 Serravalle Langhe, comuna italiana do Piemonte
 Serravalle di Chienti, comuna italiana do Marche
 Serravalle a Po, comuna italiana da Lombardia
 Castello di Serravalle, comuna italiana da Emília-Romagna
 Augusta de Serravalle, santa católica

Desambiguações de topônimos